Los Chañaritos (Cruz del Eje), uma comuna da província de Córdoba, na Argentina.
Los Chañaritos (Río Segundo), uma comuna da província de Córdoba, na Argentina.